Acanthobrahmaea europaea är en fjärilsart som beskrevs av Hartig 1963. Acanthobrahmaea europaea ingår i släktet Acanthobrahmaea och familjen Brahmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
europaea